Damzoussi peut désigner :
Damzoussi, la commune rurale située dans le département de Saponé au Burkina Faso
Damzoussi, la commune rurale située dans le département de Toécé au Burkina Faso

Homonymie de localités